Mohrin kan syfta på:

 Mohrin – tyska namnet på en småstad i västra Polen, se Moryń 
 Familjen Mohrin – en pjäs av Louise Stjernström